Тендельти () — город на юге Судана, расположенный на территории штата Белый Нил.

Географическое положение 
Город находится в юго-западной части штата, на высоте 400 метров над уровнем моря.
Тендельти расположен на расстоянии приблизительно 95 километров к западу-юго-западу (WSW) от Рабака, административного центра провинции и на расстоянии 275 километров к юго-юго-западу (SSW) от Хартума, столицы страны.

Демография 
По данным официальной переписи 1983 года, население составляло 15 509 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Тендельти соединён автодорогами с городами Кости и Умм-Руваба. Ближайший гражданский  расположен в городе Кости.

См. также 
 Города Судана

Примечания 

Города Судана